

Botanica 
 Yua – genere di piante della famiglia Vitaceae

Codici 
 YUA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yuanmou (Cina)
 yua – codice ISO 639-3 della lingua yucateca

Altro 
 Lingua yau (Morobe) (codice ISO 639-3 yuw)
 Lingua yau (Sandaun) (codice ISO 639-3 yyu)